Neviditelný může znamenat:

v kinematografii:
 Neviditelný (film, 1965) – TV film z roku 1965, režie Jiří Bělka
 Neviditelný (film, 2000) – TV film z roku 2000, režie Breck Eisner
 Neviditelný (seriál)

v literatuře:
 Neviditelný (Havlíček) – psychologický román Jaroslava Havlíčka
 Neviditelný (Jungstedt) – detektivní román Mari Jungstedt
 Neviditelný (Payne) – kniha C. D. Payna
 Neviditelný (Wells) – sci-fi román H. G. Wellse

Externí odkazy